Кантемиры — многозначный термин:

 Кантемиры — молдавский княжеский род.
 Кантемиры — село в Золочевском районе Харьковской области Украины.

См. также 
 Кантемир
 Кантемиров
 Кантемировы (значения)